Eurovision Song Contest 2002, česky také Velká cena Eurovize 2002 (či jen Eurovize 2002), byl 47. ročník soutěže Eurovision Song Contest, který se konal 25. května v estonském Tallinnu. Se 176 body vyhrála Lotyška Marie N s písní „I Wanna“. Na druhém místě se se 164 body umístila Malťanka Ira Losco s písní „7th Wonder“. V tomto roce byla také dvě třetí místa po 111 bodech. Byla to Jessica Garlick ze Spojeného království za píseň „Come Back“ a Sahlene z Estonska za píseň „Runaway“. V tomto roce nedebutovala žádná země, ale svůj návrat uskutečnily země jako Belgie, Finsko, Kypr, Severní Makedonie, Rakousko, Rumunsko a Švýcarsko (všechny tyto země měly roční pauzu). Naopak Irsko, Island, Nizozemsko, Norsko a Polsko odstoupily kvůli špatnému umístění. Portugalsko se mělo původně účastnit, ale kvůli interním problémům odstoupilo a bylo nahrazeno Lotyšskem. V tomto roce se vrátili dva interpreti. Oba se účastnili v roce 1996. Byla to Monica Anghel z Rumunska, která ale v tomto roce nepostoupila v předkvalifikačním kole (byla poslední se ziskem 11 bodů). Druhým byl Constantinous Christoforou, který byl členem skupiny One. V roce 1996 se umístil na 9. místě se ziskem 72 bodů.

Výsledky

Hlasování

Externí odkazy 
 

 
2002 v hudbě
Události roku 2002
Hudební události v Estonsku
Estonsko v roce 2002